

Patronyme 

 Carson Soucy (1994-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Frederick Enoil Soucy (1922-), homme politique canadien ;
 Gaétan Soucy (1958-2013), romancier canadien ;
 Jean-Jules Soucy (1951-2022), artiste plasticien canadien ;
 Jean-Yves Soucy (1945-2013), romancier québécois ;
 Marc-Antoine Soucy (1995-), coureur cycliste canadien ;
 Robert Soucy (1933-), historien américain.

Toponyme 

 Soucy, commune française de l'Aisne ;
 Soucy, commune française de l'Yonne ;
 Soucy, hameau de l'Essonne, voisin de Fontenay.

Autre 
 La famille Soucy, groupe musical québécois composé de membres d'une même famille et œuvrant dans le registre traditionnel

Patronyme canadien
Patronyme québécois
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France